Горностаевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Горностаевка — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Горностаевка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Горностаевка — деревня в Советском районе Курской области.
 Горностаевка — деревня в Ливенском районе Орловской области, Беломестненское сельское поселение.
 Горностаевка — деревня в Ливенском районе Орловской области, Здоровецкое сельское поселение.
 Горностаевка — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Горностаевка — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Горностаевка — деревня в Елховском районе Самарской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Горностаевка — село в Ленинском районе.

Украина 
 Горностаевка — посёлок в Каховском районе Херсонской области.
 Горностаевка — село в Геничском районе Херсонской области.
 Горностаевка — железнодорожная станция на участке Гомель — Чернигов Юго-Западной железной дороги.
 Горностаевка — село в Черниговском районе Черниговской области.